Brutus ist der Name folgender Bands:
 Brutus (niederländische Band), niederländische Death-Metal-Band 
 Brutus (belgische Band), belgische Hardrock-Band